Iset ist der Name folgender Personen: 
 Iset (Tochter von Amenophis III.), altägyptische Prinzessin der 18. Dynastie (Neues Reich)
 Iset (Tochter von Ramses VI.) (* vor 1135 v. Chr.), altägyptische Prinzessin aus der 20. Dynastie